

Patronymes
 Carl Raddatz
 Fritz J. Raddatz

Voir aussi
 Dick Radatz (1937-2005), lanceur de baseball américain

Patronyme allemand